Konsistente Familie steht für:

 Konsistente Familie von stochastischen Kernen (auch konsistente Familie von Markow-Kernen), Familie von stochastischen Kernen
 Konsistente Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen, Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen, siehe Projektive Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen